Das World Ladies in Osaka 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Osaka. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 9. bis 14. Februar 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Osaka